La Temporada 2018 de la Plaza de toros de Las Ventas comprende una serie de festejos taurinos celebrados desde el 25 de marzo hasta el 14 de octubre, día en que finaliza la temporada con la final del certamen Camino hacia Las Ventas.

Carteles de temporada 
En las siguientes tablas se muestran los festejos celebrados en Las Ventas durante la temporada 2018.

Festejos de principio de temporada

Feria de la Comunidad de Madrid

Festejos previos a San Isidro

Feria de San Isidro

Festejos de verano

Novilladas nocturnas

Temporada de agosto

Corrida de la Paloma

Festejos de agosto y septiembre

Desafío ganadero

Feria de Otoño

Eventos de la feria 
 La composición de los carteles se formó a través de un sorteo con bombo, el acto se celebró el 27 de agosto en el patio de cuadrillas de Las Ventas.
 Diego Ventura se encerró con seis toros tras cortar un rabo en la feria de San Isidro.

Corrida de la Hispanidad

Final del Camino hacia Las Ventas

Toreros 
La siguiente tabla muestra la información taurina y las estadísticas de los espadas actuantes, así como los nombres de los toreros que forman las correspondientes cuadrillas.

Notas 

 Las cuadrillas de algunos toreros pueden variar según el festejo donde estén anunciados, es común que la cuadrilla se contrate al inicio de temporada, es el caso de las figuras, sin embargo puede suceder que los contratos de las cuadrillas sean ocasionales en espadas de reciente alternativa o menos consolidados como figuras, la información sobre los componentes de la misma en ocasiones no se hace pública hasta momentos antes del festejo. Los contratos de las cuadrillas son libres.

Categoría de los toreros 
Los toreros de acuerdo con el Convenio Colectivo Nacional Taurino establecido en el reglamento taurino artículo 70, están clasificados en tres categorías según el número de corridas de toros en las que hayan participado la temporada anterior:

Categoría grupo A: los profesionales que hayan lidiado un número igual o superior a  treinta y siete corridas de toros en festejos realizados en España, Francia o Portugal.
Categoría grupo B: los profesionales que hayan lidiado entre trece y treinta y seis corridas de toros en festejos realizados en España, Francia o Portugal.
Categoría grupo C: los profesionales que hayan lidiado doce o menos corridas de toros en festejos realizados en España, Francia o Portugal.

Contrato de las cuadrillas 
Los matadores de toros según sea su categoría tienen diferentes obligaciones respecto a la cuadrilla fija que deben contratar, según el artículo 70 del reglamento taurino:

Categoría grupo A: tienen obligación de contratar una cuadrilla fija con dos picadores, tres banderilleros, un mozo de espadas y un ayudante de mozo de espadas. Cuando el espada lidia una corrida completa contrata dos cuadrillas completas además de la suya propia. Si la corrida es un mano a mano con dos espadas cada uno aumenta su cuadrilla en un  banderillero y un picador.
Categoría grupo B: tienen obligación de contratar a dos banderilleros y un picador fijos. El tercer banderillero, el segundo picador, el mozo y ayudante de espadas los contrata de forma libre en cada actuación.
Categoría grupo C: los espadas contratan la cuadrilla de forma libre, es decir para cada festejo donde estén anunciados a lo largo de la temporada.

Rejoneadores 
La siguiente tabla muestra la información taurina y las estadísticas de los rejoneadores anunciados en la feria.

Cuadra de Andrés Romero 
La siguiente tabla muestra la información de los caballos que componen la cuadra de Andrés Romero.

Cuadra de Andy Cartagena 
La siguiente tabla muestra la información de los caballos que componen la cuadra de Andy Cartagena.

Cuadra de Diego Ventura 
La siguiente tabla muestra la información de los caballos que componen la cuadra de Diego Ventura.

Cuadra de João Moura 
La siguiente tabla muestra la información de los caballos que componen la cuadra de João Moura.

Cuadra de João Ribeiro Telles 
La siguiente tabla muestra la información de los caballos que componen la cuadra de João Ribeiro Telles.

Cuadra de Lea Vicens 
La siguiente tabla muestra la información de los caballos que componen la cuadra de Lea Vicens.

Cuadra de Leonardo Hernández 
La siguiente tabla muestra la información de los caballos que componen la cuadra de Leonardo Hernández.

Cuadra de Pablo Hermoso de Mendoza 
La siguiente tabla muestra la información de los caballos que componen la cuadra de Pablo Hermoso de Mendoza.

Cuadra de Raúl Martín Burgos 
La siguiente tabla muestra la información de los caballos que componen la cuadra de Raúl Martín Burgos.

Cuadra de Rui Fernandes 
La siguiente tabla muestra la información de los caballos que componen la cuadra de Rui Fernandes.

Cuadra de Sergio Galán 
La siguiente tabla muestra la información de los caballos que componen la cuadra de Sergio Galán.

Novilleros
En la temporada se celebran dos tipos de novilladas,  con picadores y sin picadores.

Novillada con picadores 
La siguiente lista muestra la información taurina y las estadísticas de los novilleros y sus cuadrillas.

Ganaderías

Resultados de las ganaderías

Principio de temporada

Comunidad de Madrid

Previos a San Isidro

San Isidro

Verano

Novilladas

Agosto

Virgen de la Paloma

Agosto y septiembre

Desafío de ganaderías

Otoño

Día de la Hispanidad

Camino hacia Las Ventas

Premios de San Isidro

Referencias

Véase también 
Feria de San Isidro

Ferias taurinas
Temporadas taurinas
Ventas
España en 2018